Deming kan syfta på:

Deming, New Mexico
Deming, Washington